Daisuke Kikuchi (Yokohama, 12 de abril de 1991) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Daisuke Kikuchi começou a carreira no Shonan Bellmare. 

Naturais de Yokohama
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds